Элон — имя, фамилия и топоним:

Имя 
 Элон () — библейский персонаж, один из Судей Израилевых из колена Завулонова.

Фамилия 
 Элон, Биньямин (1954—2017) — израильский политик, депутат Кнессета, министр, сын Менахема Элона.
 Элон, Менахем (1923—2013) — израильский учёный и общественный деятель, один из ведущих знатоков еврейского права.
 Элон, Мордехай (род. 1959) — израильский общественный деятель, раввин, сын Менахема Элона.

Топоним 
 Элон — поселение в Израиле.
 Элон — город в США, в штате Северная Каролина.
 Элон — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.

Другое 
 Элон — название метола, использовавшееся компанией Eastman Kodak.

См. также 
 Вилле-Элон — коммуна во Франции, в департаменте Эна.
 Элон-Море — поселение в Израиле.